Румунська хокейна ліга 2015—2016 — 86-й розіграш чемпіонату РХЛ. Регулярний чемпіонат стартував 23 жовтня 2015 року, фінішував 1 квітня 2016. В сезоні 2015—16 брали участь шість клубів. Чемпіоном вдруге став клуб «Дунеря» (Галац).

Регулярний сезон 

Джерело: eurohockey
Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі або по булітах, ПО = поразки в овертаймі або по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Півфінали

Серія за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Профіль на eurohockey 

2015—2016
Румунія
Румунія
2015 у румунському спорті
2016 у румунському спорті‎